Щербинка:

Стоматология 
 Щерби́нка (диастема) — увеличенный промежуток, отделяющий два верхних центральных соседних более или менее расставленных зуба.

Топоним 
 Ще́рбинка — город, поселение и городской округ Москвы;
 Ще́рбинка — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы, расположенная на территории района Южное Бутово;
 Ще́рбинка — жилой район на территории района Южное Бутово города Москвы, состоящий из 4 микрорайонов;
 Ще́рбинка — деревня в городском округе Домодедово Московской области;
 Ще́рбинка — железнодорожная станция Московско-Курского отделения Московской железной дороги.

См. также 
 Экспериментальная кольцевая железная дорога ВНИИЖТ